John Carver est un footballeur anglais né en 1965.
 John Carver est un des Pères pèlerins du Mayflower et le premier gouverneur de la Colonie de Plymouth (1584-1621)

Voir aussi 
 Carver, page d'homonymies.